FMW est un sigle qui peut désigner :
 Frontier Martial-Arts Wrestling, une fédération de catch hardcore japonaise.

FmW est un sigle qui peut désigner :
 Flammenwerfer 35 ou FmW 35, un lance-flammes portatif utilisé par les forces allemandes au cours de la Seconde Guerre mondiale.